Die Handball-Bundesliga 2015/16 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor DKB Handball-Bundesliga 2015/16) war die 38. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 50. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 22. August 2015 und endete mit dem letzten Spieltag am 5. Juni 2016.

Aufsteiger zur neuen Saison waren der SC DHfK Leipzig, der ThSV Eisenach und der TVB 1898 Stuttgart. Am 20. Januar 2016 entzog die Handball-Bundesliga dem HSV Hamburg die Lizenz für die laufende Saison. Der Verein stand damit als erster Absteiger fest. Am 25. Januar 2016 zog der Verein schließlich die Mannschaft komplett vom Spielbetrieb zurück, und die Handball-Bundesliga annullierte alle bis dahin ausgetragenen Spiele mit Hamburger Beteiligung.

Deutscher Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen. Aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten der ThSV Eisenach und der TuS N-Lübbecke, der HSV Hamburg trat in der Folgesaison in der 3. Liga Nord an.

Den zum 42. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des SC Magdeburg.

Modus 
In dieser Saison spielten – nach dem Ausscheiden des HSV Hamburg wegen Insolvenz und Lizenzentzuges für die Handball-Bundesliga – 17 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entschied die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2016. Die zwei Erstplatzierten der Saison sind gemäß EHF-Rangliste direkt für die EHF Champions League 2016/17 qualifiziert. Der Dritt- bis Fünftplatzierte qualifizieren sich direkt für den EHF Europa Pokal 2016/17.

Statistiken

Abschlusstabelle 

*Der HSV Hamburg zog am 25. Januar 2016 seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück. Alle bis dahin ausgetragenen Spiele wurden annulliert.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Zuschauerstatistiken

Die Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

Sponsoren

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 2015/16 gewann die Mannschaft des SC Magdeburg. Sie besiegte im Finale am 1. Mai 2016 in der Barclaycard Arena in Hamburg die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt mit 30:32 (12:14).

All-Star-Game

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Bundesliga Männer 2015/16

Einzelnachweise 

Handballsaison 2015/16
2015